727 steht für:
 die natürliche Zahl 727
 das Jahr 727
 Boeing 727, Flugzeugmodell
 Fiat 727, italienische Halbkettenzugmaschine

Siehe auch: